Mieghem ist der Familienname von:

 Eugeen Van Mieghem (1875–1930), belgischer Maler
 Jacques van Mieghem (1905–1980), belgischer Geophysiker